Maxime Cressy era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Vasek Pospisil ha sconfitto Michael Mmoh con il punteggio di 7-6(7-5), 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Emilio Gómez (secondo turno)
  Michael Mmoh (finale)
  Vasek Pospisil (campione)
  Juan Pablo Ficovich (primo turno)

  Enzo Couacaud (ritirato) 
  Antoine Escoffier (semifinale) 
  Alexis Galarneau (quarti di finale) 
  Gabriel Diallo (secondo turno)

Qualificati 

  Max Hans Rehberg (primo turno, ritirato)
  Kai Wehnelt (primo turno)
  Joshua Lapadat (primo turno)

  Maks Kaśnikowski (secondo turno) 
  Liam Draxl (primo turno) 
  Roy Smith (primo turno)

Lucky loser 

  Constantin Frantzen (primo turno)

  Roko Horvat (secondo turno)

Wildcard 

  Taha Baadi (secondo turno)
  Justin Boulais (secondo turno)

  Marko Stakusic (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger de Drummondville 2022